Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 56 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 16 сентября. В них приняли участие 22 спортсмена из 19 стран.

Первое Олимпийское золото в тяжёлой атлетике на играх досталось турецкому спортсмену Халилю Мутлу. После этой победы Мутлу стал трёхкратным Олимпийским чемпионом. В рывке в третьем подходе Мутлу заказал 137,5 кг, что было равно его мировому рекорду, но затем решил добавить ещё полкилограмма, несмотря на то, что эта добавка в зачёт Олимпиады пойти не могла (регистрировались лишь веса, кратные 2,5 кг). Мутлу справился с весом и установил мировой рекорд в рывке.

Первоначально серебряная медаль досталась болгарскому атлету Ивану Иванову, но спустя четыре дня было объявлено, что спортсмен дисквалифицирован за употребление мочегонного средства, запрещённого МОК. Была проведена повторная церемония награждения, на которой серебряную медаль получил китаец , а бронза перешла к ещё одному китайскому атлету Чжан Сянсяну.

Медалисты

Соревнования

Примечания

Ссылки 
 Результаты игр 
 Официальный Олимпийский отчёт